Neuf navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Diane d'après la figure de la mythologie romaine :
 la , une frégate de cinquième rang portant 32 canons lancé en 1757 ;
 la , une goélette de six canons acquise en 1775 ;
 la , une frégate de cinquième rang portant 38 canons lancé en 1794 ;
 le , un cotre de 10 canons acquis en 1807 ;
 la , une frégate de cinquième rang portant 46 canons lancée en 1822 ;
 le , un bateau à roues à aubes lancé en 1836 ;
 le , un croiseur protégé de  lancé en 1895 ;
 le , un destroyer de classe D lancé en 1932, revendu à la Marine royale canadienne en 1940 et renommé NCSM Margaree ;
 le HMS Diana aurait dû être un destroyer de  mais il est annulé en 1946 ;
 le , un destroyer de classe Daring, nommé à l'origine HMS Druid mais renommé ainsi lorsque le navire ci-dessus est annulé. Il est lancé en 1952.

Voir aussi 
 

Diana